

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.
 618—560 — Царь Лидии Алиатт, внук Ардиса. Изгнал киммерийцев из Азии. Вёл войну с Милетом, начатую Ардисом.
 Алиатт, Периандр и Трасибул из Милета заключили союз.

Китай 
 9-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 Весной маоский бо (посол Чжоу) прибыл в Лу просить денег на похороны вана. Во 2 луне луский посол Шусунь Дэ-чэнь поехал в столицу, и в день синь-чоу Сян-ван был похоронен.
 В 1 луне луская княгиня Цзян поехала в Ци, в 3 луне вернулась.
 Во 2 луне казнены цзиньские сановники Сянь Ду и Лян И-эр, в 3 луне казнены Ши Ху и Цзи Чжэн-фу.
 В 3 луне чуское войско напало на Чжэн за их близость с Цзинь и остановилось в Лан-юань. Цзиньское войско возглавило княжества (Лу, Сун, Вэй, Сюй) в помощи Чжэн, цзиньцами командовал Чжао Дунь, лусцами княжич Суй (согласно гл.40, чусцы напали на Чэнь: видимо, опечатка в рус.пер.).
 Летом племена ди напали на Ци.
 В 8 луне умер князь Цао Гун-гун (Сян), ему наследовал сын Шоу (Вэнь-гун, эра правления 617—595). Зимой цаоский князь похоронен.
 В 9 луне, в день гуй-ю в Лу было землетрясение.
 Зимой чуский посол Цзяо прибыл в Лу с визитом.
 Зимой цзиньский посол прибыл в Лу вручить погребальные наряды для покойных князя Си-гуна и княгини Чэн-фын.
 Умер князь Янь Сян-гун, ему наследовал Хуань-гун (эра правления 617—602).

См. также

Примечания